Fête des Pères est le second album du Roi des papas sorti en 1994.

Liste des morceaux 
 Intro
 La fête des pères (Version 1)
 La fête des pères (Version 2)

Album musical sorti en 1994